Robert Picard (1870-1941), peintre belge ;
 Robert Picard (1957-), joueur québécois de hockey sur glace.